Холандију на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију представља 41 спортиста у 4 спорта. Они се такмиче у бобу, брзом клизању на кратким стазама, сноубордингу, и брзом клизању. Ово је највећи број спортиста који је Холандију представљао на Зимским олимпијским играма. Ово је и први пут да Холандија има такмичара који ће се такмичити у два спорта: Јорин тер Морс, носилац заставе, ће се такмичити у брзом клизању и у брзом клизању на кратким стазама.

Освајачи медаља 

| width="78%" align="left" valign="top" |

| width="22%" align="left" valign="top" |

Брзо клизање 

Холандију је у Сочију представљало по десет такмичара у обе конкуренције. За такмичење у појединачној конкуренцији такмичари су одређени на Олимпијском квалификационом турниру од 27. до 30. децембра 2013. у Херенвену.

Марго Бур је 11. фебруара 2014. освојила бронзану медаљу у трци на 500 метара, што је прва медаља за Холандију у овој дисциплини у женској конкуренцији.

Мушкарци

Жене

Мушкарци екипно

Извори

Спољашње везе 

 Холандија  на Олимпијским играма у Сочију 

Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2014.
Холандија на Зимским олимпијским играма